La ligne H est une ancienne ligne du tramway vicinal de Bruxelles de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Bruxelles à Humbeek.

Histoire 

Tableaux : 1931 286 ; 1958 507

Films types S et types N :

• G : Bruxelles Nord - Grimbergen.

• G barré (service partiel) : Bruxelles - Strombeek - Beauval .

• H barré (limité Porte du BeNeLux durant l'Expo 58) : Bruxelles Nord- Heysel.

• S (service partiel) : Bruxelles Nord - Mutsaert - Strombeek - Beauval .

Capital 18.

 : ouverture de la ligne Humbeek - Grimbergen - Laeken Gros-Tilleul - Laeken rue de Vrière.

 : prolongement jusqu'à Laeken Pont du Canal.

 : prolongement jusqu'à Bruxelles avenue du Boulevard.

 : création d'une antenne vers Beauval  par le prolongement du service partiel S ou G barré.

 : Laeken tunnel "Expo 58".

 : mise en boucle du terminus Place Rogier.

 : fermeture du service marchandises.

 : suppression de la section Grimbergen (Dépôt) - Humbeek (Canal) et remplacement par une ligne d'autobus sous l'indice H.

 : suppression de la navette Grimbergen (Dépôt) - Meise

 : suppression des services restants (G et G barré).

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal de Bruxelles

Liens externes 
 

Ligne du tramway vicinal de Bruxelles
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Brabant